Weighted average cost of capital
 World Association for Christian Communication